Галт:

 Галт — сомон в аймаке Хувсгел, Монголия.
 «Галт» — канадский футбольный клуб (1881—1910)
 Галт, Александр Тилло (1817—1893) — канадский политический деятель, бизнесмен.
 Джон Галт — один из вариантов перевода имени главного героя романа «Атлант расправил плечи».